Tanner, férfikeresztnév (Egyesült Államok)
 Tanner, családnév

Földrajz
 Tanner (Alabama)
 Tanner (Georgia)
 Tanner (Illinois), Saline megyében
 Tanner (Kentucky)
 Tanner (Missouri)
 Tanner (Nyugat-Virginia)
 Tanner (Washington)
 Tanner Crossroads (Alabama)
 Tanner Heights (Alabama)
 Tanner Mill (Georgia)
 Tanner Springs (Arizona)
 Tanner Williams (Alabama)